Булгак — прізвище, зросійщене на Булгакови.

Носії
 Булгак Йосафат (1758—1838) — білоруський католицький єпископ, Київський унійний митрополит.
 Булгак Юрій (1699—1769) — єпископ Пінської єпархії Руської Унійної Церкви.
 Булгак Ян (1850—1976) — білоруський фотограф.
Булгак Павло (1983) - український громадсько-політичний діяч, радник Міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова (2015-2019), радник Заступника Голови Верховної Ради України Олени Кондратюк.

Топоніми

Булгак — назва частини села Іллінка Сакського району Автономної Республіки Крим України до 1948 року

Села:
 Булгак () — Ришканський район, комуна Шумна
 Булгак () — Унгенський район, комуна Чоропкань